Libbey ist der Familienname von:

 Harry Libbey (1843–1913), US-amerikanischer Politiker 
 William Libbey (1855–1927), US-amerikanischer Professor für Geografie und Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen